Babylon A.D. – singel grupy Cradle of Filth
 Babylon A.D. – film z 2008 roku